Швестка (, ) — чешская фамилия. Известные носители:

 Швестка, Олдржих (1922—1983) — чехословацкий политик.
 Швестка, Франтишек (1811—1869) — чешский политик и юрист.
 Швестка, Франц (1839—1883) — чешско-болгарский композитор и дирижёр.